Dish steht für
 Dish-Stirlingmotor, Solarthermieanlage
 Deep Dish US-amerikanisches DJ-Duo 
 The Dish, US-Filmkomödie 
 Dish-Anschluss, Tankadapter für Autogas; siehe Flüssiggas-Tankadapter#Dish-Anschluss
 Dish (Band), japanische Band

DISH steht für
 Diffuse idiopathische Skeletthyperostose, siehe Morbus Forestier, Wirbelsäulenerkrankung
 DISH Network, Fernsehsatellitenservice 

Siehe auch:
 DrDish TV 
 Egg dish
 Disch

Abkürzung